Натуральне число 1975
 1975 рік до нашої ери
 1975 рік нашої ери